Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1978, die siebzehnte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 4. und 10. November 1978 in La Paz, Bolivien statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Brasiliens, die den im Vorjahr verlorenen Titel zurückerobern und zum neunten Mal die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu fünf Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft vier Spiele (insgesamt wurden zehn Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1978. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1978 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in La Paz
Basketballveranstaltung 1978
Sudamerikameisterschaft der Damen 1978